

Geografia 
 Bermejo – fiume dell'America meridionale
 Argentina
 Bermejo – distretto del dipartimento di Caucete, provincia di San Juan
 Dipartimento di Bermejo – dipartimento della provincia del Chaco
 Dipartimento di Bermejo – dipartimento della provincia di Formosa
 El Bermejo – distretto del dipartimento di Guaymallén, provincia di Mendoza
 Bolivia
 Bermejo – comune del dipartimento di Tarija

Persone 
 Bartolomé Bermejo – pittore spagnolo
 Lee Bermejo – autore di fumetti e disegnatore statunitense
 María Bermejo – attrice spagnola
 Mario Bermejo – calciatore spagnolo